Witold Sienkiewicz – działacz PRL, członek PZPR
 Witold Sienkiewicz – historyk, pisarz